Municipio de Wade puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wade (condado de Clinton, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Wade (condado de Jasper, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jasper.